John Eliot (1592–1632)
 John Eliot (misjonarz)
 John Eliot (1. hrabia St Germans)
 John Eliot (6. hrabia St Germans)
,